Een verkeersweg:
 N807 (België)
 N807 (Frankrijk)
 N807 (Nederland), zie Provinciale weg 807

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing